Yang Guang (1984-), sauteur à ski chinois;
 Yang Guang (1963-), athlète chinois